Alwart ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Alwart (1624–1696), deutscher Musikpädagoge und Pastor
 Heiner Alwart (* 1951), deutscher Jurist und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Alward